Angha ist ein Personenname, der hauptsächlich als Familienname, aber auch als Vorname auftritt.

Namensträger 
 Martin Angha (* 1994), Schweizer Fußballspieler
 Nader Angha (* 1945), persischer Sufi-Schriftsteller
 Nahid Angha, Sufi-Gelehrte und -Schriftstellerin

Siehe auch 
 Anga

Einzelnachweise 

Familienname
Vorname